Liberalia steht für:

 Titularbistum Liberalia, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche in Nordafrika
 Liberalia (Fest), ein jährliches Fest im antiken Rom zu Ehren des Gottes Liber